Fleischmann je priimek več znanih oseb:

 Andrej Fleischmann (1804-1867), slovenski botanik;
 Jan Fleischmann (1885-1939), češki hokejist;
 Miloslav Fleischmann (1886-1955), češki hokejist.

Glej tudi 
 Jurij Flajšman (1818-1874), slovenski skladatelj.